Laurens kan syfta på:

Henri Laurens (1885–1954), fransk skulptör och grafiker

Jean-Paul Laurens (1838–1921), fransk akademisk målare
Jules Laurens (1825–1901), fransk målare och litograf
Laurens, Hérault – kommun i departementet Hérault i regionen Languedoc-Roussillon i södra Frankrike
Laurens, Iowa
Laurens, South Carolina – administrativ huvudort i Laurens County i den amerikanska delstaten South Carolina
Laurens County – flera amerikanska counties

Efternamn